Romániai települések:
 Kishavas, Kolozs megyében
 Hegyköz, Szilágy megyében